Ве́са-Ма́тті Лойрі (; , Гельсінкі — , там само) — фінський актор, співак та флейтист. Загальну славу приніс кінообраз Ууно Тургапуро, якого зіграв у 20 стрічках у період з 1973 по 2004 рік. Автор 30-ти сольних музичних альбів, в яких, зокрема, переспівав фінську класику, частину епічних творів і просто рок-балад. Також відомий як завзятий та успішний спортсмен (насамперед, більярдист).

Біографія

Кіноактор 
Лойрі — актор комічного жанру, який створив один з навідоміших у Фінляндії кінообразів — такого собі жартівника Ууно Тургапуро. До кіна прийшов 1962, зіграв у кінострічці Мікко Нісканена «Хлопці». Згодом більшість робіт у кіні зробив із Спеде Пасаненом. Шість кінострічок за участю в головних ролях Лойрі перебувають у ТОП-20 найкращих фінських фільмів усіх часів.

Український глядач мав змогу побачити Лойрі у фільмі «Погані хлопці» (2003), який демонструвався в рамках фестивалю фінського кіна у Києві (2004). Там він зіграв роль питущого батька чотирьох підлітків-сиріт, що подалися у рекетири та грабіжники.

Музикант 
Лойрі — плодовитий і цікавий бард. Професійно грає на флейті, брав участь у міжнародних музичних конкурсах. Але музичну славу йому принесли обробки віршів класика фінської поезії Ейно Лейно, а також три десятки альбомів, включно з успішним «Добра деревина» (2009, презентація на каналі Національного радіо України «Промінь»).

Дискографія 
 4+20 (1971)
 Vesku Suomesta (1972)
 Veskunoita (1973)
 Merirosvokapteeni Ynjevi Lavankopoksahdus (1974)
 Vesku Helismaasta (1977)
 Eino Leino (переспівані твори Ейно Лейно, 1978)
 Ennen viimeistä maljaa (1980)
 Eino Leino 2 (1980)
 Vesa-Matti Loiri tulkitsee Oskar Merikannon lauluja (1981)
 Täällä Pohjantähden alla (1983)
 Lasihelmipeli (1984)
 Eino Leino 3 (1985)
 Naurava kulkuri (1986)
 Voi hyvä tavaton (1987)
 Pim peli pom (1988)
 Sydämeeni joulun teen (1988)
 Unelmia (1989)
 Seitsemän kertaa (1990)
 Vesa-Matti Loiri (1994)
 Kaksin (1995)
 Uuno Kailas (1995)
 Rurja (1997)
 Sydämeeni joulun teen (1998)
 Kirkkokonsertti (2000)
 Eino Leino 4 – Päivän laskiessa (2001)
 Ystävän laulut (Дружні пісні, 2003)
 Ystävän laulut II (Дружні пісні ІІ, 2004)
 Ivalo (2006)
 Inari (2007)
 Kasari (2008)
 Hyvää puuta (Добра деревина, 2009)

Фільмографія 
 Pojat (1962) — Jake
 Lapualaismorsian (1967) — Vesku
 Noin 7 veljestä (1968) — 1. huovi
 Näköradiomiehen ihmeelliset siekailut (1969) — tv-toimittaja Antti Vasa
 Leikkikalugangsteri (1969) — kamreeri
 Pohjan tähteet (1969) — ohjaaja Paavali Pohja
 Jussi Pussi (1970) — Jussi Lietessalo
 Kahdeksas veljes (1971) — Jaska Hujanen
 Hirttämättömät (1971) — Yksinäinen Ratsastaja
 Hellyys (1972) — Osku
 Uuno Turhapuro (1973) — Uuno Turhapuro
 Professori Uuno D. G. Turhapuro (1975) — Uuno Turhapuro
 Rakastunut rampa (1975) — Sakris Kukkelman
 Lottovoittaja UKK Turhapuro (1976) — Uuno Turhapuro
 Häpy Endkö? Eli kuinka Uuno Turhapuro sai niin kauniin ja rikkaan vaimon (1977) — Uuno Turhapuro
 Rautakauppias Uuno Turhapuro, presidentin vävy (1978) — Uuno Turhapuro
 Koeputkiaikuinen ja Simon enkelit (1979) — Luigi
 Tup-akka-lakko (1980) — Luigi
 Pedon merkki (1981) — Usko
 Uuno Turhapuron aviokriisi (1981) — Uuno Turhapuro
 Rauta-aika (1982) — Ilmari
 Uuno Turhapuro menettää muistinsa (1982) — Uuno Turhapuro
 Ulvova mylläri (1982) — Gunnar Huttunen
 Jon (1983) — Heikki Öljynen
 Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin (1983) — Uuno Turhapuro
 Lentävät luupäät (1984) — robotti
 Uuno Turhapuro armeijan leivissä (1984) — Uuno Turhapuro
 Hei kliffaa hei! (1985) — Auvo
 Uuno Epsanjassa (1985) — Uuno Turhapuro
 Uuno Turhapuro muuttaa maalle (1986) — Uuno Turhapuro
 Liian iso keikka (1986) — Hikka
 Pikkupojat (1986) — Make
 Älä itke Iines (1987) — passinväärentäjä
 Uuno Turhapuro – kaksoisagentti (1987) — Uuno Turhapuro
 Tupla-Uuno (1988) — Uuno Turhapuro
 Kaikenkarvainen Charlie (ääni, 1989) — Charlie
 Uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla (1990) — Uuno Turhapuro
 Uuno Turhapuro herra Helsingin herra (1991) — Uuno Turhapuro
 Vääpeli Körmy ja vetenalaiset vehkeet (1991) — Uuno Turhapuro
 Uuno Turhapuro – Suomen tasavallan herra presidentti (1992) — Uuno Turhapuro
 Aladdin (ääni, 1992) — Henki
 Kuka on Joe Louis? (1992) — valmentaja
 Ripa ruostuu (1993) — Ripan isä
 Uuno Turhapuron poika (1993) — Uuno Turhapuro
 Vääpeli Körmy: Taisteluni – Min Kampp (1994) — taiteilija Loiri
 Kummeli kultakuume (1997) — paroni Eugen von Lahtinen
 Johtaja Uuno Turhapuro – pisnismies (1998) — Uuno Turhapuro
 Sokkotanssi (1999) — Himanen
 History Is Made at Night/Historiaa tehdään öisin (1999) — kauppias
 Hurmaava joukkoitsemurha (2000) — Mikko Hekkinen
 Rumble (2002) — Leo
 Pahat pojat (2003) — Jouko Takkunen
 Uuno Turhapuro – This Is My Life (2004) — Uuno Turhapuro
 Kaksipäisen kotkan varjossa (2005) — Verneri

Примітки

Посилання 

Кіноактори XX століття
Фінські актори
Фінські актори озвучування
Фінські співаки
Рок-співаки
Фінські спортсмени
Уродженці Гельсінкі
Персоналії за алфавітом
Представники Фінляндії на Євробаченні
Кабаретисти